Denumirea de Bliznați se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bliznați, un sat în comuna Avren, regiunea Varna;
 Bliznați, un sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen.